Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1880 rozegrano w dniach 5–15 lipca Turniej wygrał Herbert Lawford pokonując Otway Woodhouse 7:5, 6:4, 6:0. Tytuł obronił John Hartley pokonując Lawforda w Challenge Round 6:3, 6:2, 2:6, 6:3. Finał Challenge Round w tej edycji turnieju oglądało 1300 widzów.

Turniej Mężczyzn

All Comers Final eight

Challenge Round

Turniej Deblowy Mężczyzn 
Turniej został rozegrany w Oxfordzie w dniach 11–14 maja, na zasadzie lepszy z 7 setów (inaczej niż turniej singlowy na Wimbledonie – lepszy z 5 setów). W odróżnieniu od roku poprzedniego, każdy set w razie potrzeby był rozgrywany na przewagi. Nie jest on zaliczany jako oficjalny turniej Wimbledonu.

Przypisy 

Wimbledon 1880